Chiba puede referirse a:

 La prefectura de Chiba, en Japón.
 La ciudad japonesa de Chiba.
 El nombre común de la planta ''Ageratum conyzoides.